

Geografia
Samo – unità periferica, comune ed isola della Grecia
Samo – prefettura della Grecia
Samo – comune italiano della città metropolitana di Reggio Calabria
Samo – contrada di Fucecchio nella città metropolitana di Firenze

Musica
Samo – album di Nina Kraljić del 2016
Samo – singolo di Nina Kraljić del 2016

Persone
Samo – mercante franco, sovrano dell'omonimo regno slavo altomedievale
Amando Samo – vescovo cattolico micronesiano
Radike Samo – rugbista a 15 australiano di origine figiana

Altro
20969 Samo – asteroide
SAMO© (SAMe Old shit) – tag dei writer Jean-Michel Basquiat e Al Diaz

Pagine correlate
 Sami (disambigua)